T55 ou T-55 peut signifier :
 Bestune T55, une automobile du constructeur chinois Bestune ;
 Cooper T55, une formule 1 de l'écurie Cooper Car Company ;
 Effet toxique de savons et détergents, d’après la classification internationale des maladies ;
 Lycoming T55, un turbomoteur américain ;
 T-55, un char moyen soviétique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres